

Miejscowości w Polsce 
 Strzeszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała 
 Strzeszów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój